Иван Краско:
 Краско, Иван Иванович (род. 1930) — советский и российский актёр, отец актёра Андрея Краско.
 Иван Краско (настоящее имя Ян Ботто; 1876—1958) — словацкий писатель, поэт и переводчик.